Goffe ist der Nachname von:

 Sue Goffe (* 1964), britische Filmproduzentin
 William Goffe (~1606–~1679), britischer Soldat